Играе се по системата всеки срещу всеки в два мача с разменено домакинство в цикъл пролет-есен, едновременно с „А“ Републиканска футболна група. Те са две - Северна "Б РФГ и Южна „Б“ РФГ. За победа се дават две точки, за равенство – една, за загуба не се дават.

 На следващата година се създава единна „Б“ РФГ. Няма яснота относно това, по какви критерии Торпедо (Димитрово) от Южната „Б“ РФГ влиза в „А“ РФГ от следващата година, нито защо Червено знаме (Павликени) от Северната и Динамо (Пловдив) от Южната „Б“ РФГ запазват мястото си в новата единна „Б“ РФГ. През следващия сезон Динамо (Плевен) е отделен от Спартак (Плевен) и е пратен в Плевенската окръжна група.
 Славия се разделя на две дружества – Строител и Славия (Ударник), който през 1951 г. играе в „Б“ РФГ.
 За новото първенство в „А“ РФГ влизат Спартак (София), Торпедо (Русе), Торпедо (Димитрово) и Ботев (Пловдив).

Северна „Б“ РФГ 

 1. Коларовград – днес Шумен.

Южна „Б“ РФГ

Източници 
 Българските футболни първенства 1924-2003
 Bulgarian-Football.com

1950